KVP steht als Abkürzung für:

 Kasernierte Volkspolizei, Vorgänger-Organisation der Nationalen Volksarmee in der DDR
 Katholieke Volkspartij, Partei in den Niederlanden
 Katholische Volkspartei (Polen), eine Partei der deutschen Minderheit in Polen (1921–1939)
 Katholische Volkspartei der Schweiz, Kleinpartei in der Schweiz
 Konservative Volkspartei, Kleinpartei in der Weimarer Republik
 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, eine Qualitätsmanagementstrategie
 Kreisverkehrsplatz, siehe Kreisverkehr

Siehe auch:
 Sídlisko KVP, ein Stadtteil von Košice in der Slowakei
 Kaschauer Programm (slowakisch: Košický vládny program), das tschechoslowakische Regierungsprogramm von 1945

Abkürzung